Лилия Васи́льева:
 Васильева, Лилия Александровна (род. 1967) — российская лыжница.
 Васильева, Лилия Вениаминовна (род. 1978) — российская футболистка.
 Васильева, Лилия Леонидовна (род. 1994) — российская лыжница.